Любо́вь Кузьмичёва:
 Кузьмичёва, Любовь Алексеевна (1937—2014) — советская и российская певица.
 Кузьмичёва, Любовь Сергеевна (1900—1980) — советская актриса театра и кино.